Вёллер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Вёллер, Гергё (род. 1983) — венгерский борец вольного стиля.
 Вёллер, Штеффен (род. 1972) — немецкий саночник.

См. также